ФК Жалгирис () је литвански фудбалски клуб из Вилњуса. Тренутно се такмичи у А лиги Литваније.

Историја 
Клуб је основан 1947. године. Оригинални клуб је пао 2008. године.

Године 2009, створен је још један клуб (VMFD "Žalgiris"; Vilniaus miesto futbolo draugija "Žalgiris"), који је крајем 2014. године купио име, историју и наслове клуба.

Успеси

Национални 
 A лига:
 Првак (10): 1991, 1991/92, 1998/99, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022.
 Вицервак (12): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 1999, 2000, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019.
 Треће место (4): 1990, 1995/96, 2001, 2010.
 Куп Литваније:
 Победник (14): 1991, 1992/93, 1993/94, 1996/97, 2003, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016, 2018, 2021, 2022.
 Финалиста (5): 1990, 1992, 1995, 2000, 2001, 2017.
 Суперкуп Литваније:
 Победник (8): 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2023.
 Финалиста (3): 2019, 2021, 2022.

Резултати

Референце

Спољашње везе 

 
 alyga.lt

Ж
Вилњус